Карга́линская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Каргалинская волость (Чистопольский уезд) — в составе Казанской губернии
 Каргалинская волость (Тарский уезд) — в составе Тобольской губернии